

Населені пункти та їхні частини

 Кшижаново — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кшижаново — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Кшижаново — осада в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства

Примітки